Autobahn — autoestrada da Alemanha
 Autoestradas da Suíça — "autobahns suíças"
 Autobahn (álbum) — álbum da banda Kraftwerk, de 1974
 Autobahn (filme) ou Collide (filme) — filme de ação americano dirigido por Eran Creevy

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música